Oven ima več pomenov:
 Oven - ovčji samec.
 Oven - slovenski priimek
 Oven - gradbeniška  priprava v obliki klade za zabijanje pilotov.
 Oven - v starem in srednjem veku bojno sredstvo/priprava za razbijanje vrat, zidov
 Oven - prvo ozvezdje živalskega kroga
 Oven - astrološko znamenje
 Oven (hidravlični oven) - črpalka, ki z energijo tekoče vode potiska vodo v sunkih navzgor
 OVEN Elektro Maribor -  slovensko elektroenergetsko podjetje